Okręty US Navy o nazwie USS "Supply":
 Pierwszy "Supply" został zakupiony w 1845 i służył w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej i wojnie secesyjnej
 Drugi "Supply" był żelaznym parowcem z ożaglowaniem szkunera, który został zbudowany w 1873, zakupiony przez marynarkę w 1898 i służył do 1919.
 Trzeci "Supply" (IX-147) został zbudowany w 1921, zakupiony przez marynarkę w 1944 i wycofany ze służby w 1946.
 Czwarty USNS "Supply" (T-AOE-6) wszedł do służby w 1944 i został z niej wycofany w 2001. Był okrętem głównym swojego typu szybkich okrętów zaopatrzeniowych.

Supply